Сергей Дмитриевич Тенишев (1928—1996) — советский раллийный гонщик послевоенной эпохи, победитель первого многодневного ралли СССР, участник множества международных соревнований. Испытатель НАМИ, заслуженный мастер спорта СССР (1969).

Выступления 
В 1955 году был проведён первый чемпионат СССР по шоссейно-кольцевым гонкам. Он был проведён под Минском на большой трассе (44,1 км). Тенишев выступал на «Победе» с серийным кузовом и занял третье место за двумя гонщиками команды ГАЗ, которые выступали на полностью спортивных автомобилях.

Сергей Тенишев стал победителем первого многодневного ралли в истории СССР. Его старт был дан 31 мая 1957 года в Тушино, недалеко от аэроклуба имени Чкалова. Маршрут ралли был рассчитан на три дня: Москва→Можайск→Минск→Псков→Витебск→Москва. Сергей выступал на ГАЗ-69, его штурманом был П. Васюков. Экипаж занял первое место в классе «Победа» и ГАЗ-69 от команды «Торпедо-НАМИ».

В 1958 году Тенишев принял участие в первом выступлении советских гонщиков за рубежом — Ралли «Тысяча Озёр», но не дошёл до финиша.
В следующем, 1959 году на автомобиле Москвич-407 экипаж  117  С. Тенишев и Б. Конев поднялся на 33 место из 81 стартовавшего участника (12 место в своём классе).

В 1961 году Тенишев на Москвиче-407 участвовал в 5000-километровом ралли «За Мир и Дружбу», проводившегося с 1960 года. Трасса проходила по пяти «странам народной демократии» от Балатона в Дрезден. Штурманом на этот раз был Н. Ионкин, экипаж занял 1 место в зачёте 1600, вторыми были также представители «Торпедо-НАМИ» В. Локтионов и штурман А. В. Дмитриевский.

В 1963 году — выступление на ралли Акрополис в качестве штурмана А. Дмитриевского на Москвиче-407. В итоге 24 место в абсолюте и пятое в своём классе. А на Ралли «Тысяча Озёр» экипаж финишировал 54-м.

Следующий, 1964 год также в составе Дмитриевский-Тенишев вывели «Волгу» ГАЗ-21 государственный номер  АВ 00-53  на ралли Монте-Карло. Не обошлось без приключений, камнем разбило ветровое стекло, но несмотря на это экипаж  31  дошёл до финиша и был награждён в составе команды «Автоэкспорт». По другим данным, экипаж не был классифицирован в гонке.

С 1967 года сформировался экипаж Сергей Тенишев и Валентин Кислых. Они выступали в декабре 1967 года на ралли «Эфиопия» на «Волге» М-21-3000 и заняли первое место в классе и второе место в абсолютном зачёте.

Следующее важное достижение спортсмена — выступление на ралли Лондон — Сидней 1968 года, в котором он финишировал лучшим из своей команды, на 20 месте из 56 финишировавших.

После этого экипаж С. Тенишев, В. Кислых, В. Широченков выступили на  1970 года, 20 место из 26 финишировавших, экипаж  40  помог обеспечить команде третье место в командном зачёте.

Последний международный старт Сергея Дмитриевича состоялся в 1971 году, на Ралли Швеции за рулём спортивного Москвич-412. Для всех четырёх представителей советской команды гонка закончилась сходом с дистанции.

Скончался после тяжелой болезни в 1996 году.

Примечания 

Персоналии ралли Лондон — Сидней
Автогонщики СССР
Заслуженные мастера спорта СССР